Portland je lahko:

 Portland, Oregon, mesto v Oregonu, ZDA
 Portland, Maine, mesto v Mainu, ZDA
 Portland, Indiana, mesto v Indiani, ZDA
 Portland, otok v Veliki Britaniji
 HMS Portland, ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice

Glej tudi 
 Portland Trail Blazers, košarkarsko moštvo v ligi NBA
 portlandski cement